Agent Kuper, dawniej Dzielny Agent Kaczor () – serial animowany. W USA emitowany był w latach 1991–1992. Serial opowiada o Henryku Kaczorze, który nocą zamienia się w Agenta Kupera i pilnuje porządku w mieście Kaczymierz. Pierwsze dwa odcinki tego serialu wyemitowano jako godzinny film pt. Darkly Dawns The Duck. Oba te odcinki zostały wyemitowane w Polsce w 1994 roku pt. Roboczy Ranek Robina.

W maju 2006 roku zostało wydane DVD – Darkwing Duck – Volume 1, zawierające 27 odcinków, wraz z pilotażowym Darkly Dawns The Duck.

Początkowo tym bohaterem miał być Śmigacz McKwak z Kaczych opowieści. Jednak nie udało się to, natomiast występuje on w serialu jako pomocnik i pilot Kupera. Dużym nawiązaniem do Kaczych opowieści jest również pojawienie się Robokwaka.

Serial, jako Dzielny Agent Kaczor, był emitowany w sobotnim bloku Walt Disney przedstawia w TVP1 w 1994 roku. W 2004 roku powstał nowy dubbing, jednak zmieniono tytuł serialu – Agent Kuper. Serial w tej wersji został opublikowany dopiero w 2022 roku na platformie Disney+.

Odcinki

Odcinki wyemitowane w Polsce 

Roboczy ranek Robina, cz. 1
Roboczy ranek Robina, cz. 2
Mrówczy trud
Pranie forsy
Ocean na pustyni
Nie z tej planety
Tylko spokojnie
 Niezbyt cicha noc (2. wersja dubbingowa)

Spis odcinków

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne o Kaczorze Donaldzie
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 1991
Seriale telewizyjne zakończone w 1992